The Golden Trail – cortometraggio del 1915 diretto da Richard Stanton
The Golden Trail – film del 1920 diretto da Jean Hersholt, Lewis H. Moomaw
The Golden Trail – film del 1925 diretto da William Bertram
The Golden Trail – film del 1940 diretto da Albert Herman